Das Damendoppel (Rollstuhl) der US Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Sieger der letzten Austragung 2015 waren Jiske Griffioen und Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2017